Чемпионат СССР 1986 года во второй лиге проходил в девяти зонах. Лучший клуба каждой зоны попадал в финальный турнир, где по три клуба в трёх группах разыгрывали по одной путёвке в первую лигу.

Продолжало действовать правило регламента, согласно которому в командах второй лиги на поле в обязательном порядке должен находится минимум один игрок не старше 18 лет.

Зональный турнир

1 зона 
«Строитель» Череповец исключен из чемпионата, все его матчи аннулированы.

2 зона

Матч за 1-е место

3 зона

4 зона

5 зона

6 зона 

В рамках первенства зоны определялся чемпион Украинской ССР.

Лучшим бомбардиром уже в третий раз стал Виктор Насташевский, представлявший «Кривбасс».

I группа

II группа

Финал за 1 — 14 места

Финал за 15 — 28 места

7 зона

8 зона

9 зона

Финальный турнир

Финал «А»

Матчи

Финал «Б»

Матчи

Финал «В»

Матчи

Чемпионат РСФСР среди команд второй лиги 

 Новороссийск, ноябрь

 победитель зоны 1 команда «Красная Пресня» Москва в связи с отказом заменена на второго призёра «Арсенал» Тула

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru
 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.

Чемпионат СССР по футболу 1986
1986